Programmable logic array, a programozható logikai mátrix angol rövidítése
 Polylactic acid, a politejsav angol rövidítése
 Protected landscape area, a tájvédelmi körzet angol rövidítése
 Palestine Liberation Army, a Palesztinai Felszabadítási Hadsereg angol rövidítése (a Palesztinai Felszabadítási Szervezet fegyveres szárnya)
 People's Liberation Army (Népi Felszabadító Hadsereg) angol rövidítése:
 Görög Népi Felszabadító Hadsereg
 Kínai Népi Felszabadító Hadsereg
 Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg
 Zimbabwei Népi Felszabadító Hadsereg